Scorsese se poate referi la:

Catherine Scorsese (1912-1997), actriță americană
Charles Scorsese (1913-1993), actor american
Martin Scorsese (n. 1942), regizor, scenarist și producător de film american